Victor Costa (radialista) (1907–1959) — radialista e empresário brasileiro, cujo nome de nascimento era Victor Petraglia Geraldini

Victor Costa (pintor) (n. 1944) — artista português

Desambiguações de antropônimos